Gia Maione (1941-2013) – cantante americana
Harry Maione (1908-1942) – mafioso americano
Italo Maione (1891-1971) – critico letterario italiano
Orazio Maione (1962) – pianista italiano